Der er flere personer ved navn Georg Sørensen:

 Georg Sørensen (politolog) – dansk dr.scient.pol., professor i international politik ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
 Georg Sørensen (erhvervsmand) (født 1959) – dansk erhvervsmand.
 Georg Sørensen (Ishockeyspiller) - dansk ishockeyspiller.